BYC steht für:
 Bayerischer Yacht-Club
 Berliner Yacht-Club
 Flughafen Yacuiba in Bolivien (IATA-Code)

byc steht für:
 Ubaghara (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Abkürzung